Landow bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Dreschvitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Landow ist Familienname folgender Personen:
 George Landow (1944–2011), ein US-amerikanischer Filmregisseur, Filmemacher, Schriftsteller und Fotograf
 George P. Landow, US-amerikanischer Anglist, Kunsthistoriker und Hypertext-Theoretiker

Siehe auch:
 Lando